Blood Simple, filme (1984) com Frances McDormand, chamado no Brasil de Sangue por Sangue
 The Man from the Alamo, filme (1953) com Glenn Ford, chamado no Brasil de Sangue por Sangue

Desambiguações de cinema